Brennus ist der Name (wahrscheinlich eher Titel) mehrerer gallischer Stammesfürsten:

 der Eroberer Roms 387 v. Chr., siehe Brennus (4. Jahrhundert v. Chr.)
 der Anführer des Kelteneinfalls in Griechenland, siehe Brennus (3. Jahrhundert v. Chr.)
 ein Fürst um 100 v. Chr., siehe Brennus (2. Jahrhundert v. Chr.)

Brennus steht für:

 Brenno (Oper), deutscher Titel einer Oper von Johann Friedrich Reichardt (1798)
 Brennus (1891), ein französisches Linienschiff   
 Brennus (Sagengestalt), Name einer britischen Sagengestalt